Кин — многозначный термин.

 Кин, Альфред Джон (1864—1930) — британский художник-акварелист.
 Кин, Виктор Павлович (1903—1937) — советский писатель и журналист, политработник.
 Кин, Дафни (род. 2005) — английско-испанская актриса.
 Кин, Джоуи (род. 1999) — американский хоккеист.
 Кин, Дон (1930—2016) — австралийский легкоатлет.
 Кин, Дональд (1922—2019) — американский японовед и переводчик.
  (1881—1945) — американская актриса театра.
 Кин, Дэй (1904—1969) — американский писатель, драматург, актёр.
 Кин, Констанс (1921—2005) — американская пианистка, педагог.
 Кин, Кристофер (1946—1995) — американский дирижёр.
 Кин, Майк (род. 1967) — канадский хоккеист.
 Кин, Майкл (музыкант) (род. 1986) — американский музыкант, гитарист и вокалист, продюсер.
 Кин, Майкл Винсент (род. 1993) — английский футболист.
 Кин, Маргарет (1927—2022) — американская художница.
 Кин, Реймонд (род. 1948) — английский шахматист, деятель национального и международного шахматного движения; гроссмейстер (1976).
 Кин, Робби (род. 1980) — ирландский футболист.
 Кин, Рой (род. 1971) — ирландский футболист и футбольный тренер.
 Кин, Саймон (род. 1989) — канадский боксёр-профессионал.
 Кин, Стив (род. 1967) — шотландский футболист, тренер.
 Кин, Сэм — американский писатель, автор книг об истории науки.
 Кин, Уилл (род. 1993) — английский футболист.
 Кин, Уолтер (1915—2000) — американский плагиатор, художник, мошенник.
 Кин, Фоксхолл (1867—1941) — американский игрок в поло, олимпийский чемпион (1900).
 Кин, Цецилия Исааковна (1905—1992) — советский литературный критик, литературовед и публицист.
 Кин, Чарлз (1811—1868) — английский театральный режиссёр и актёр.
 Кин, Эдмунд (1787—1833) — английский актёр.
 Кин, Элоди (род. 1949) — американский телевизионный режиссёр, продюсер и редактор.

Прочее:
 Кин — японская мера веса.
 Группа Компаний «КиН»
 к.и.н. — сокращение, которым принято обозначать кандидата исторических наук.
 Keane — английская музыкальная группа.
 Кин (фильм)

См. также 
 
 Кинн